Esta é uma lista de países africanos  e dependências por densidade populacional em habitantes/km².  Santa Helena (território), por estar mais próximo da África, foi incluída. O Egito como um todo, foi incluído, apesar da parte oriental do Egito estar localizada na Ásia.

Ver também 
 Lista de países africanos por população
 Lista de países africanos por PIB
 Demografia da África

países Densidade populacional
África